Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2019 проводился в городе Шэньчжэнь (Китай) со 2 по 9 ноября 2019 года как для мужских, так и для женских команд.

В мужском турнире принимали участие 10 команд, в женском турнире 8 команд (Новая Зеландия и Нигерия выставили только мужские команды).

В мужском турнире чемпионом стала (в 4-й раз в своей истории) сборная Республики Корея, победив в финале сборную Японии; третье место заняла сборная Китая, победив в матче за бронзовую медаль сборную Новой Зеландии.

В женском турнире чемпионом стала (в 8-й раз в своей истории) сборная Китая, победив в финале сборную Японии; третье место заняла сборная Республики Корея, победив в матче за бронзовую медаль сборную Гонконга.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром на мужской и женский чемпионаты мира 2020. Прямую квалификацию получала одна мужская команды и две лучших женских команды; мужские команды, занявшие 2-е и 3-е места, а также две женские команды, занявшие 3-е и 4-е места, получали квалификацию для участия в отборочных турнирах на чемпионаты мира 2020 ().

Впервые в чемпионате принимала участие мужская команда Нигерии.

Официальный хештег чемпионата: #PACC2019 .

Формат турнира 
Команды играют между собой по круговой системе (то есть каждая с каждой) в один круг. Занявшие первые четыре места выходят в плей-офф, где играют в полуфиналах (1-я команда с 4-й, 2-я команда с 3-й). Победители полуфиналов разыгрывают 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах играют в матче за 3-е место.

Время начала матчей указано по UTC+8.

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Команды, вышедшие в плей-офф

Сессия 1. 2 ноября, 14:00

Сессия 2. 3 ноября, 09:00

Сессия 3. 3 ноября, 19:00

Сессия 4. 4 ноября, 14:00

Сессия 5. 5 ноября, 09:00

Сессия 6. 5 ноября, 19:00

Сессия 7. 6 ноября, 09:00

Сессия 8. 6 ноября, 19:00

Сессия 9. 7 ноября, 14:00

Плей-офф 

Полуфиналы.

8 ноября, 9:00

8 ноября, 14:00

Матч за 3-е место. 9 ноября, 11:00

Финал. 9 ноября, 15:00

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Команды, выходящие в плей-офф

Сессия 1. 2 ноября, 19:00

Сессия 2. 3 ноября, 14:00

Сессия 3. 4 ноября, 09:00

Сессия 4. 4 ноября, 19:00

Сессия 5. 5 ноября, 14:00

Сессия 6. 6 ноября, 14:00

Сессия 7. 7 ноября, 09:00

Плей-офф 

Полуфиналы

7 ноября, 18:00

8 ноября, 9:00

Матч за 3-е место. 8 ноября, 19:00

Финал. 9 ноября, 11:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF
 Видео: плейлист всех полных видеозаписей матчей чемпионата (17 видео) на канале World Curling TV на Youtube

2019
Международные соревнования по кёрлингу в Китае
Международные спортивные соревнования в Шэньчжэне
Спорт в Китае в 2019 году
Ноябрь 2019 года